Plusieurs cultures antiques ont pratiqué un culte des héros, notamment :
 la Grèce antique, voir Culte héroïque grec ;
 la Rome antique, voir Culte héroïque romain.

Voir aussi 
 Culte impérial